Piaxtla es un topónimo de origen náhuatl que proviene de la raíces piaztic, «cosa larga»; y tlalli, «tierra»; por lo que su significado es «tierra larga o extensa».

En México se puede referir a:

Río Piaxtla, río de los estados de Durango y Sinaloa;
Municipio de Piaxtla, municipio del estado de Puebla;
Piaxtla (Puebla), localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior.